Első Kádár-kormány (más néven Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, 1956–1958)
Második Kádár-kormány (1961–1965)